La Semaine des As 2012 è la 16ª Leaders Cup (la 10ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2011-2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Leaders Cup